Sam Magee (1983-), rameuse américaine
Sam Magee (1990-), joueur de badminton irlandais